Gafencu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Vasile Gafencu (1886–1942), politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Grigore Gafencu (1892–1957), om politic, diplomat și ziarist român.
 Valeriu Gafencu (1921–1952), legionar român.
 Liliana Gafencu (n. 1975), canotoare română.
 Eduard Gafencu (n. 1993), boxer profesionist român.